Макиев — осетинская фамилия; имеет женскую форму Макиева. Известные носители:
 Макиев, Алан Владимирович (род. 1991) — российский баскетболист.
 Макиев, Валерий Эдуардович (род. 1985) — российский футболист.
 Макиев, Заур Юрьевич (род. 1992) — российский борец вольного стиля.
 Макиев, Заури Сардионович (род. 1950) — советский, российский тренер по фристайлу.
 Макиев, Зураб Гайозович (род. 1976) — российский политический деятель, депутат Госдумы VI и VII созыва.